RIW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Riverton (Wyoming) (Stati Uniti)